E402 – strada europea
 E402 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane